Hécourt kan syfta på:
 Hécourt, Eure
 Hécourt, Oise